Spahr ist der Familienname folgender Personen:

 Blake Lee Spahr (1924–2006), US-amerikanischer Germanist
 Friedrich Wilhelm Spahr (1900–1945), Porzellankünstler
 Gebhard Spahr (1913–1986), Benediktinermönch
 Jürg Spahr (Künstlername Jüsp; 1925–2002), Schweizer Karikaturist und Kabarettist
 Kolumban Spahr (1909–2000), deutscher Zisterziensermönch und Kirchenhistoriker
 Paul Rudolf Spahr (1894–1981) Schweizer Numismatiker; siehe Rodolfo Spahr
 Rodolfo Spahr (1894–1981) Schweizer Numismatiker und Geschäftsmann
 Timothy B. Spahr (* 1970), US-amerikanischer Astronom
 Wilhelm Spahr (1867–1945), deutscher Architekt

Spahr steht für:

 (2975) Spahr, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:

 Spaar
 Spar (Begriffsklärung)